Transmission — простой BitTorrent-клиент c открытым исходным кодом.

Transmission — свободное программное обеспечение, большей частью под лицензией GNU GPL с небольшими фрагментами под лицензией MIT. Он использует библиотеку libtorrent.

Transmission реализован как клиент-серверное приложение, он может быть интерактивной программой, взаимодействующей и с пользователем, и с сетью bittorrent, доменом без интерфейса взаимодействия с пользователем (с управлением извне), и управляющей доменом программой.

Transmission возможно запустить на macOS (интерфейс Cocoa), других Unix-подобных операционных системах (интерфейс GTK и Qt (с 1.60 версии на бета стадии), а также на BeOS/Zeta (родной (native) интерфейс).
В дополнение к графическим интерфейсам, Transmission имеет возможность управления через командную строку и веб-браузер. Можно также запускать отдельно графический интерфейс и сервер на разных компьютерах, соединяясь через RPC (например, запустить сервер на компьютере/NAS, включённом круглосуточно, а клиент запускать на обычном компьютере).

Transmission, в отличие от многих других BitTorrent-клиентов, использует небольшое количество системных ресурсов, в связи с чем и привлёк внимание у производителей встраиваемых устройств. Проект нацелен на создание клиента с полезной функциональностью, без излишеств. По этой причине Transmission менее функционален, чем другие клиенты. Сохранение интерфейса простым и интуитивным на всех платформах является ключевой целью дизайна.

Включён в состав некоторых дистрибутивов операционной системы GNU/Linux, включая:
Debian GNU/Linux (начиная с версии 4.0 «Etch»),
Ubuntu (начиная с 8.04 «Hardy Heron» 2008 года),
Linux Mint 15 «Olivia»,
Fedora 9 («Sulphur»), Rosa Linux, DiskStation Manager (DSM Synology).

Основные возможности 
Ниже представлен неполный и, возможно, устаревший список особенностей Transmission.

Все платформы 
 Выборочная загрузка и выдача приоритетов файлам
 Блок-лист, в том числе загружаемый с сайта
 Шифрование соединений между пирами
 Создание Torrent-файлов (кроме KeeneticOS: web transmission версии 1.6)
 Работа с ссылками Magnet
 Обмен пирами (совместим с BitTorrent, Vuze, μTorrent и другими)
 Поддержка UPnP и NAT-PMP
 Поддержка протоколов поиска пиров DHT, PEX и LPD
 Быстрое восстановление загрузки с кэшированием пиров
 Запрет пиров, которые посылают слишком много неправильных данных
 Один слушающий порт для всех торрентов
 Поддержка IPv6
 Дистанционное управление через встроенный web-сервер и собственный основанный на json протокол RPC

Специфичные для macOS 
 Загрузка и раздача очередей
 Простой планировщик
 Настройки для сортировки/фильтрации
 Настройки автораздачи
 Оповещения Dock и Growl
 Настраиваемая панель инструментов
 Улучшенный индикатор прогресса
 Автоматическое обновление используя Sparkle
 Универсальные бинарные файлы
 64-битная совместимость (10.6 Snow Leopard)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Downloading Transmission Portable — PortableApps.com
 Обзор BitTorrent-клиентов для Mac OS X Компьютерра
 

Свободные BitTorrent-клиенты
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Приложения, использующие Qt
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программное обеспечение с лицензией MIT